Sarkozy o Sarközi o similar puede aludir o hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

Patronímicos (antropónimos) 
 György Sárközi (1899-1945), poeta y escritor judío húngaro, redactor en jefe de la revista populista 'Valasz' (en español: "Respuesta").
 Nicolas Sarkozy (1955-), también conocido como Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa, político francés de ascendencia húngara, judía y griega, que fue presidente de Francia entre 2007 y 2012.
 Cécilia Sarkozy (1957-), también conocida como Cécilia Attias, exesposa de Nicolas Sarkozy.
 Carla Bruni-Sarkozy (1967-), también conocida como Carla Bruni, tercera y actual esposa del expresidente francés Nicolas Sarkozy.
 Pierre Olivier Sarkozy (1969-), banquero francés con sede en Estados Unidos, y medio hermano de Nicolas Sarkozy (expresidente de Francia).
 Rudolf Sarközi (1944-2016), presidente de la asociación de romaníes de Austria 'Kulturverein', quien nació en el campo de concentración de Lackenbach (comuna austriaca del distrito de Oberpullendorf en Burgenland); los romaníes son un grupo étnico que ha vivido en Austria desde la Edad Media.

Miscelánea 
 ''Looking for Nicolas Sarkozy, film documental françés realizado por William Karel, y extrenado en el año 2011.
 Presidencia de Nicolas Sarkozy, detalles del gobierno de este político francés, que fue el 23° presidente de la República Francesa, y el 6° presidente de la llamada Va República.